Käselow ist der Name folgender Orte:

 Käselow, Ortsteil der Gemeinde Bobitz im Landkreis Nordmestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Käselow, Ortsteil der Gemeinde Mistorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Kaeselow, Ortsteil der Gemeinde Lützow im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern